Ropers ist der Familienname folgender Personen: 

 Claus Ropers (* 1977), deutscher Physiker
 Frank Ropers (* 1946), deutscher Admiral
 Hans-Hilger Ropers (* 1943), deutscher Humangenetiker und Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik
 Philipp Ropers (* 1993), deutscher Futsalnationalspieler
 Wilhelm Ropers (1908–1949), deutscher Politiker (SPD), MdHB